Harry Watson (1898–1957) – kanadyjski hokeista
 Harry Watson (1904–1996) – nowozelandzki kolarz
 Harry Watson (1923–2002) – kanadyjski hokeista